Линн Кацмайер (; род. 5 ноября 2006 года, Нюртинген, Баден-Вюртемберг, Германия) — немецкая паралимпийка, соревнующаяся в биатлоне и лыжных гонках среди спортсменок с нарушениями зрения. Чемпионка и многократная призёрка зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине.

Биография 
Линн родилась с нарушениями зрения. В 8 лет родители отправили её на занятия по лыжным гонкам и биатлону. В марте 2021 года она впервые приняла участие на кубке мира в Планице (Словения), а на чемпионате мира 2021 года в пяти дисциплинах (3 — лыжные гонки, 2 — биатлон) вошла в десятку сильнейших параспортсменок в своей категории.

На зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине Линн Кацмайер была самой молодой спортсменкой среди всех участников. 5 марта Линн завоевала серебряную медаль в биатлоне в спринте на 6 км среди спортсменок с нарушением зрения, уступив украинке Оксане Шишковой. 7 марта завоевала «серебро» в лыжных гонках на дистанции 15 км классическим стилем, вновь уступив по времени только Шишковой. 9 марта заняла третье место в финале спринта (результат 4:05.2), уступив австрийке Карине Эдлингер (3:49.6) и Шишковой (3:56.4). 11 марта была второй в биатлоне на дистанции 12,5, уступив Шишковой 3,6 секунд. 12 марта в лыжных конках на 12,5 км заняла первое место с результатом 41:40.8.

Примечания 

Спортсмены Германии
Призёры Паралимпийских игр по биатлону
Чемпионы зимних Паралимпийских игр 2022 года
Серебряные призёры зимних Паралимпийских игр 2022 года
Бронзовые призёры зимних Паралимпийских игр 2022 года
Биатлонисты на зимних Паралимпийских играх 2022 года
Лыжники на зимних Паралимпийских играх 2022 года